Gelfond peut faire référence à :
 Alexandre Gelfond (1906-1968), mathématicien russe. 
 Théorème de Gelfond-Schneider en mathématiques.
 Constante de Gelfond-Schneider
 Constante de Gelfond
  (1945-), informaticien américain.
  (1868–1942), médecin et philosophe marxiste russe. 
 (23625) Gelfond, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.